Мисс США 2011 () — юбилейный 60-й конкурс красоты Мисс США, проводился в , Лас Вегас, штат Невада, 19 июня 2011 года. Победительнице конкурса красоты стала Алиса Кампанелла из штата Калифорния Победительница представляла США на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная 2011, проходивший в Сан-Паулу, Бразилия, 12 сентября 2011 года.

Первый раз, когда шестнадцать полуфиналисток были выбраны путём онлайн-голосование и СМС-сообщений. В связи с этим, формат соревнований изменён с традиционных финальных соревнований по подсчёту очков на  и Чемпионата мира по футболу. Исключения группы стилей: Топ 16, Топ 8 и Топ 4, как на Мисс Земля.

This pageant gained attention on the internet, when a video of all the contestant's answers to the question, whether evolution should be taught in school, was put on YouTube. Only two contestants affirmed that it should be taught, with the others confusing the question with the debate on evolution of species vs. creationism, or stating that both should be taught.

Этот конкурс красоты привлёк к себе внимание в Интернете, когда на сайте YouTube появилось видео с опросом участниц о том, что следует ли преподавать эволюцию в школе. Только две участницы смогли ответить утвердительно, остальные запутались с вопросом Только две участницы ответили утвердительно, остальные запутались с вопросом.

Закулисье

Отбор участников 
Участницы из 50 штатов и Округ Колумбия отбирались с июля 2010 по январь 2011 года. Первым штатом, где был проведён отборочный тур стала Калифорния, местный конкурс проводился 10 июля 2010 год. Последним стал штат Арканзас, проводился 9 января 2011 года. Первоначально, в конкурсе участвовало восемь участниц принимавшие в другом конкурсе красоты, Юная мисс США. Но позже, число возросло до девяти после того, когда одна из них снялась с участия и одна бывшая победительница Мисс Америка.

Две обладательницы титула были выбраны после того, как прежние две участницы не смогли принять участие. Эмили Джонсон, штат Мэн, снялась с участия 17 апреля 2011 года из-за свадьбы сестры, который проводился в день проведения конкурса. Её заменила Эшли Марбл, ставшая Второй Вице мисс на «Мисс Мэн 2011». Шалетта Таванна Портерфилд победительница «Мисс Висконсин 2011», снялась с участия 12 мая 2011 года, после того, как окружной суд Округа Дейн обвинил её в трёх кражах. Её заменила Джордан Моркин, ставшая Второй Вице мисс «Мисс Висконсин США 2011».

Результаты 

‡ Вошла в Топ 16, как выбор зрителей по средствам Интернет.

Специальные награды

Участницы

Празднование титулованных владельцев 
В честь празднования 60-летия «Мисс США», организаторами были приглашены практически все победительницы обладавшие титулом «Мисс США»:

 Мирна Хансен — Мисс США 1953 из штата Иллинойс
 Мириам Стивенсон — Мисс США/Мисс Вселенная 1954 из штата Южная Каролина
 Шарлотт Шеффилд — Мисс США 1957 из штата Юта
 Терри Хантингтон — Мисс США 1959 из штата Калифорния
 Марита Озерс — Мисс США 1963 из штата Иллинойс
 Бобби Джонсон — Мисс США 1964 из штата Округ Колумбия
 Сью Дауни — Мисс США 1965 из штата Огайо
 Сильвия Хичкок — Мисс Вселенная 1967 из штата Алабама
 Уэнди Даском — Мисс США 1969 из штата Виргиния
 Таня Уилсон — Мисс США 1972 из штата Гавайи
 Карен Моррисон — Мисс США 1974 из штата Иллинойс
 Барбара Петерсон — Мисс США 1976 из штата Миннесота
 Кимберли Тоумз — Мисс США 1977 из штата Техас
 Джуди Андерсен — Мисс США 1978 из штата Гавайи
 Джайнин Форд — Мисс США 1980 из штата Аризона
 Терри Атли — Мисс США 1982 из штата Арканзас
 Джули Хайек — Мисс США 1983 из штата Калифорния
 Гретхен Полемус — Мисс США 1989 из штата Техас
 Кэрол Гист — Мисс США 1990 из штата Мичиган

 Шэннон Маркетик — Мисс США 1992 из штата Калифорния
 Кеня Мур — Мисс США 1993 из штата Мичиган
 Лу Паркер — Мисс США 1994 из штата Южная Каролина
 Челси Смит — Мисс Вселенная 1995 из штата Техас
 Шэнна Моуклер — Мисс США 1995 из штата Нью-Йорк
 Брук Махеалани Ли — Мисс Вселенная 1997 из штата Гавайи
 Брэнди Шервуд — Мисс США 1997 из штата Айдахо
 Шавнае Джубиа — Мисс США 1998 из штата Массачусетс
 Кимберли Пресслер — Мисс США 1999 из штата Нью-Йорк
 Кэндес Крюгер — Мисс США 2001 из штата Техас
 Сьюзи Кастильо — Мисс США 2003 из штата Массачусетс
 Шанди Финнесси — Мисс США 2004 из штата Миссури
 Челси Кули — Мисс США 2005 из штата Северная Каролина
 Тара Коннер — Мисс США 2006 из штата Кентукки
 Рэйчел Смит — Мисс США 2007 из штата Теннесси
 Кристл Стюарт — Мисс США 2008 из штата Техас
 Кристен Далтон — Мисс США 2009 из штата Северная Каролина
 Рима Факих — Мисс США 2010 из штата Мичиган
 Алиса Кампанелла — Мисс США 2011 из штата Калифорния

Судьи

Предварительные Судьи 
 Би Джей Коулман
 Брайан Фиттерер
 Кристи Бир
 Коллин Грилло
 Фред Нельсон
 Лорен Айвестер
 Марк Роджерс
 Валери Ном
 Уэйн Бернат

Окончательные судьи 
 
 Тайсон Чандлер
 
 Мэриэл Хемингуэй
 Пенн Джиллетт
 Лил Джон
 
 Сулейка Ривера, победительница конкурса Мисс Вселенная 2006
 Сьюзи Вайс-Фишманн

Фоновая музыка 
 Выход Конкурсанток: «On the Floor» — Дженнифер Лопес с Pitbull
 Выход в купальниках: «Blow» — Kesha
 Выход в вечерних платьях: «Written in the Stars» — Тайни Темпа с Эрик Тёрнер (живое исполнение)

Телевизионный рейтинг 
За первый час просмотра конкурса на телеканале NBC, число зрителей составило — 6 600 000 зрителей. За второй час, аудитория выросла до 7,8 млн.

См. также 
 Мисс Вселенная 2011
 Юная Мисс США 2011

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

2011
События 19 июня
Июнь 2011 года
2011 год в Неваде
Лас-Вегас